Ford se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew James Ford
 Linda S. Ford